Saumont steht für:

 Saumont, eine Gemeinde im französischen Département Lot-et-Garonne
 eine Ortschaft in der Gemeinde Ruffieux im französischen Département Savoie

Saumont ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Saumont (1927–2017), französische Schriftstellerin und Übersetzerin